Andrachne är ett släkte av emblikaväxter. Andrachne ingår i familjen emblikaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Emblikaväxter
Andrachne